Список BitTorrent-клиентов, разработанных для получения данных с BitTorrent-трекеров:

Примечания